Winterheart’s Guild — третий музыкальный альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica, вышедший в 2003 году.

Winterheart’s Guild записан в Tico Tico Studio в сентябре — ноябре 2003 года. В записи принимал участие известный клавишник Йенс Юханссон, т.к. группа на тот момент искала замену Микко Хяркину, ушедшему из группы в конце 2002 года. Третий альбом отличается от предыдущих более тяжелым, мрачным и самостоятельным (без влияния Stratovarius) звучанием.

Список композиций 

Песня «The Rest of The Sun Belongs to Me» является бонусом на японской и корейской версиях альбома.

Участники записи 
 Тони Какко — вокал, клавишные
 Яни Лииматайнен — гитара
 Марко Паасикоски  — бас-гитара
 Томми Портимо — ударные
 Йенс Юханссон (Stratovarius) — приглашённый участник, клавишные соло в песнях «The Cage», «Silver Tongue», «Victoria's Secret» и «Champagne Bath»

Ссылки 
 Тексты песен

Альбомы Sonata Arctica
Альбомы Spinefarm Records